O termo Igreja de Nossa Senhora da Oliveira pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira (Giões), Alcoutim, Distrito de Faro
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira (Guimarães), Oliveira do Castelo, Guimarães, Distrito de Braga
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira (Samora Correia), Samora Correia, Benavente, distrito de Santarém.
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira (Torres Vedras), Matacães, Torres Vedras, distrito de Lisboa.

Desambiguação